Wicehrabiowie Gough
 1779–1869: Hugh Gough, 1. wicehrabia Gough
 1815–1895: George Gough, 2. wicehrabia Gough
 1849–1919: Hugh Gough, 3. wicehrabia Gough
 1892–1951: Hugh Gough, 4. wicehrabia Gough
 1941 -: Shane Gough, 5. wicehrabia Gough

Gough, Wicehrabia